«Мосгаз» — российский восьмисерийный детективный телевизионный художественный фильм  2012 года, снятый режиссёром Андреем Малюковым. Сценарий фильма отдалённо основан на пяти преступлениях, совершённых в Москве одним из первых советских серийных убийц Владимиром Ионесяном, в период с декабря 1963 по январь 1964 года.

В России премьера состоялась на «Первом канале» 29 октября 2012 года. В 2014 году телесериал был награждён премией «Золотой орёл» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)».

Телесериал «Мосгаз» является первым в серии детективов о майоре Черкасове. Приключения майора Ивана Черкасова продолжились в телесериалах:

 «Палач» (2014);
 «Паук» (2015);
 «Шакал» (2016);
 «Операция „Сатана“» (2018);
 «Формула мести» (2019);
 «Катран» (2020);
 «Западня» (2021).

Сюжет 
1 декабря 1962 года Никита Хрущёв посещает выставку художников-авангардистов в Манеже и обрушивает волну резкой критики на молодого амбициозного художника Стаса Шелеста. 
Через некоторое время неизвестный убивает мальчика Серёжу Чеботаря. 
Делом занимаются майор Иван Черкасов и лейтенант-криминалист Соня Тимофеева, которым с помощью единственного свидетеля — друга Серёжи Славика Карпухина, — удаётся составить приблизительный портрет убийцы: мужчина в очках, тёмном пальто, ушанке, с бородой и усами. В квартиры он проникает, говоря «Мосгаз. Откройте!».

В конечном итоге улики и подозрения выводят Черкасова и Соню на Стаса Шелеста (который, по совместительству, друг Сони), и его друзей-актёров, один из которых, Влад Вихров, влюбляется в Соню, но погибнут ещё восемь человек, прежде чем настоящий убийца наконец раскроет себя.

Роли исполняют

В главных ролях 
 Андрей Смоляков — Иван Петрович Черкасов, майор милиции (серии 1-5 и 8), капитан милиции (серии 5-8), начальник уголовного розыска районного отделения милиции
 Марина Александрова — Софья (Соня) Борисовна Тимофеева, младший лейтенант милиции, эксперт-криминалист  (прототип — Софья Файнштейн)
 Максим Матвеев — Владислав (Влад) Георгиевич Вихров, певец, артист Московского государственного театра музыкальной комедии
 Юрий Чурсин — Станислав (Стас) Петрович Шелест (Нилин), художник-декоратор в Московском государственном театре музыкальной комедии
 Агния Кузнецова — Наталья Васильевна Строева, художник, подруга Сони Тимофеевой и девушка Стаса Шелеста
 Светлана Ходченкова — Ирина Викторовна Лаврова, артистка кордебалета в Московском государственном театре музыкальной комедии, подруга Влада Вихрова
 Екатерина Климова — Вера Ильинична Томилина, жена (затем — бывшая жена) Ивана Черкасова, директор универмага «Московский»
 Даниэла Стоянович — Маргарита Семёновна Карпухина, врач-педиатр, мать Славика
 Анатолий Кузнецов — Анатолий Тимофеев, генерал, дед Сони, фронтовой друг Ивана Черкасова
 Александр Дробитько — Славик Карпухин, сын Маргариты Семёновны (прототип — Артём Фролов)

В ролях 
 Роман Мадянов — Эдуард Максимович Самойленко, директор Московского государственного театра музыкальной комедии
 Алексей Бардуков — Алексей Гаркуша, старший лейтенант милиции, оперативник 
 Юрий Тарасов — Никита Васильевич Пожидаев, майор милиции, сотрудник МУРа
 Анатолий Гущин — Василий Пермяк, оперативник 
 Владимир Юматов — Григорий Михайлович Чудовский, журналист, фронтовой друг Ивана Черкасова
 Евгения Дмитриева — Алевтина Матвеевна Чеботарь, библиотекарь, жена Игоря Васильевича, мать Серёжи
 Владислав Ветров — Игорь Васильевич Чеботарь, технолог ткацкой фабрики, муж Алевтины Матвеевны, отец Серёжи
 Игорь Савочкин — Николай Арсеньевич Агеев, подозреваемый в серии жестоких убийств
 Луиза Мосендз — Зинаида Васильевна Кац, эксперт
 Вадим Андреев — Фёдор Григорьевич Саблин, полковник милиции, начальник МУРа, бывший фронтовик
 Борис Каморзин — Дмитрий Романович Перетягин
 Алефтина Евдокимова — Кира Ильинична, мать первой жены Черкасова
 Раиса Рязанова — тётя Даша, помощница в доме генерала Тимофеева
 Алина Ольшанская — Потапова
 Даниил Кокин — Цепляев («Костыль»)
 Анастасия Шалонько — Валя, соседка и подруга Славика Карпухина
 Сергей Лосев — Никита Сергеевич Хрущёв, Первый секретарь ЦК КПСС (озвучил Сергей Безруков)
 Вячеслав Чепурченко — Юрков, сержант, участковый инспектор милиции
 Денис Курочка — Алик Фатьянов, фотограф-криминалист
 Олег Васильков — «Тугрик», бывший зек, тайный осведомитель Ивана Черкасова
 Семён Трескунов — Серёжа Чеботарь («Чёбот»), сын Игоря Васильевича и Алевтины Матвеевны (прототип — Константин Соболев)

Критика 
Хотя промореклама сериала в первую очередь ссылалась на Ионесяна, сам сериал является очень вольным изложением реальных событий и заимствует крайне мало реальных деталей из дела Ионесяна. Сценаристка Зоя Кудря объяснила расхождения так:

Согласно газете «Собеседник», авторы сериала решили показать историю не об Ионесяне и его преступлениях, а о времени, когда это происходило, и поэтому образ «МосГаза» в сериале во многом романтизирован, а само сочетание «МосГаз-Ионесян» было использовано для пиара.

Предположительно, всех сотрудников МУРа, которые занимались делом Ионесяна, на момент премьеры сериала уже не было в живых (криминалист Софья Файнштейн, которая создавала фоторобот Ионесяна, умерла за полгода до премьеры 25 мая 2012 года). 
Руководитель пресс-группы МУРа Алексей Бахромеев заявил, что сюжет полностью «высосан из пальца», отметив, что сумел посмотреть только полторы серии, и что авторы сериала официально за консультацией в МУР не обращались.

Примечания

Ссылки 
 Детективный телесериал «Мосгаз» (Россия, 2012) на сайте «Первого канала»
 Детективный телесериал «Мосгаз» (Россия, 2012) // inter.ua

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2012 году
Телесериалы России, завершённые в 2012 году
Детективные телесериалы России
Фильмы:Персонаж:Никита Хрущёв
Мелодраматические телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы о майоре Черкасове
Телесериалы о милиционерах
Телесериалы телеканала Интер
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала Победа
Телесериалы, снятые при участии студии «Мосфильм»
Телесериалы, основанные на реальных событиях
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Москве
Фильмы о реальных серийных убийцах
Телесериалы на русском языке
Телесериалы ГК «Красный квадрат»